Kecamatan Sukaraja kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Sukaraja (distrikt i Indonesien, lat -6,91, long 107,01), Jawa Barat, 
 Kecamatan Sukaraja (distrikt i Indonesien, lat -7,44, long 108,17), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar